Ю́натан Сёдерстрём (также известен под интернет-псевдонимом Cactus) — шведский разработчик видеоигр, наиболее известный как программист и со-дизайнер Hotline Miami и Hotline Miami 2: Wrong Number. Один из основателей Dennaton Games. Кроме этого, он создал более пятидесяти небольших видеоигр. Все они были созданы на движке Game Maker: Studio.

Когда его спросили о дизайне своих игр в интервью, Сёдерстрём ответил, что:
Есть много хороших вариантов стиля, но они могут перемешаться. Когда я делаю игры, я стараюсь держать его единым, так что я не экспериментирую слишком много. Это также одна из причин, почему большинство моих игр настолько коротки. Когда я чувствую, что хочу сделать отдельную игру в новом направлении, я делаю её такой.
 Это также объясняет быструю разработку его игр, большинство из которых были созданы менее чем за 2 года.

В 2008 году его игра Clean Asia! была номинирована на «Превосходство в области визуальных искусств и передового опыта в области аудио на фестивале независимых игр». На Game Developers Conference 2009 он выступил с докладом под названием «Четыре часа игрового дизайна», описывая методы, которые он использовал в разработке своих видеоигр.

Разработанные игры 
Сёдерстрём создал следующие игры:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
Геймдизайнеры Швеции